Uccelli d'Italia, album degli Squallor del 1984
Uccelli d'Italia, film di Ciro Ippolito del 1985
Gli Uccelli d'Italia, rivista italiana di ornitologia